Вёшенка лёгочная () — съедобный гриб из рода Pleurotus семейства Pleurotaceae.

Синонимы:

Описание 
Шляпка 4—9 см, языковидная или выпукло-распростёртая, с тонким, часто надтреснутым краем, белая или кремовая. Мякоть тонкая, упругая, белая. Пластинки нисходящие, частые, белые. Ножка 1—2 х 1—1,5 см, боковая, белая, с войлочным опушением. Споры белые.

Примечания

Литература 
 

Съедобные грибы
Вёшенковые
Грибы Евразии
Неморальные грибы
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum